Jagenburg ist der Familienname von

 Greg Jagenburg (* 1956), US-amerikanischer Schwimmer
 Walter Jagenburg (1937–2003), deutscher Jurist